Соревнования по бобслею среди двоек на зимних Олимпийских играх 1948 года прошли 30 и 31 января в Санкт-Морице. Согласно регламенту, каждый экипаж имел по четыре попытки заезда: победителем Игр становился экипаж с наименьшим суммарным временем по сумме четырёх попыток.

Золотые и серебряные медали завоевали хозяева турнира —— швейцарцы. Чемпионами стал второй швейцарский экипаж Феликса Эндриха и Фридриха Валлера, вторым стал первый швейцарский экипаж Фрица Файерабенда и Пауля Эберхарда. Бронзовый призёр — второй экипаж США в лице Фредерика Форчуна и Ская Кэррона. Второй британский экипаж Энтони Гэдда и Бэзила Уэлликома сошёл с дистанции на третьем заезде, когда их боб перевернулся.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 1948 bobsleigh two-man results

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1948
1948 год в бобслее
Бобслей на Олимпийских играх
Международные соревнования по бобслею в Швейцарии